1803 год в театре

События 
 Государственная субсидия театру «Комеди Франсез» увеличена до 100 тысяч франков в год. 
 5 апреля — в венском театре «Ан дер Вин» впервые исполнена Вторая симфония Людвига ван Бетховена.
 В Венеции закрылся театр «», действовавший с  года. Его здание стало использоваться как склад.  
 В Лондоне сгорел , построенный в  году.

Постановки 
 19 марта — в Веймаре, на сцене Придворного театра состоялась премьера драмы Фридриха Шиллера «Мессинская невеста». Пьеса, плохо встреченная публикой, вскоре была забыта. 
 28 марта — в Париже, на сцене Театра искусств состоялась премьера оперы Джованни Паизиелло «» (Плутон — , Прозерпина — ). Спектакль, основанный на либретто  Кино и Люлли, выдержал всего 13 представлений. 
 27 сентября — в Москве, на сцене Петровского театра была поставлена опера Этьенна Мегюля на либретто  «». 
 4 октября — в Париже, на сцене Театра искусств состоялась премьера оперы-балета Луиджи Керубини «» (Анакреонт — , Корина — ).
 В Санкт-Петербурге состоялась российская премьера оперы Фердинанда Кауэра «Дева Дуная» (под названием «Днепровская русалка», в переделке Николая Краснопольского и Степана Давыдова).

Деятели театра 
 Балетмейстер парижской Оперы Жан-Жорж Новерр вводит в балетной труппе официальную иерархию среди танцовщиков. 
 Крепостная актриса Татьяна Шлыкова-Гранатова получила вольную от графа Николая Шереметева. 
 Актриса Екатерина Ежова дебютировала в партии Лизетты в комедии «Вертопрах».
 Артист Андрей Ожогин, один из первых актёров Петровского театра, оставил сцену.

Родились 
 Русская балерина Вера Зубова.
 Русский драматург, с 1853 года начальник репертуарной части петербургских театров и управляющий театральным училищем Павел Фёдоров. 
 9 января, Варшава — немецкий актёр Теодор Дёринг.
 13 января, Венеция — итальянский актёр и антрепренёр Густаво Модена.
 17 февраля, Турин — французский актёр и драматург Локруа.
  — русская балерина Анастасия Лихутина.
 8 июля, Мюленталь — немецкий поэт и драматург Юлиус Мозен.
 24 июля, Париж — французский композитор, автор целого ряда опер и балетов Адольф Адан.
 , Орловская губерния — русский драматург и театральный критик Александр Писарев.
 1 сентября, Марсель — французский писатель и драматург Леон Гозлан.
 4 сентября, Берлин — немецкий актёр Эмиль Девриент.
 10 сентября, Милан — итальянский писатель и драматург, руководитель Ломбардской театральной компании в 1846—1853 годах, Джачинто Батталья
 28 октября, Вена — австрийская оперная певица Каролина Унгер. 
 11 декабря, Ла-Кот-Сент-Андре — французский композитор и дирижёр Гектор Берлиоз.
 24 декабря, Париж — французский драматург Нарсис Фурнье.

Скончались 
 , Санкт-Петербург — графиня Прасковья Жемчугова, бывшая крепостная актриса графов Шереметевых.
 6 июня, Швеция — Луи Галлодье, первый балетмейстер Шведского королевского балета.
 17 сентября, Вена — австрийский композитор Франц Ксавер Зюсмайер.
 8 октября, Флоренция — итальянский поэт и драматург, «отец итальянской трагедии» граф Витторио Альфьери.

Примечания

Ссылки